Вулиця Сокільницька — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Сокільницька — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Сокільницька — вулиця в місті Харків.

Див. також 
 Вулиця Нижня Сокільницька — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Середня Сокільницька — вулиця в місті Харків.
 

Вулиці